Залюбовский — фамилия. Известные носители:

 Залюбовский, Анатолий Петрович (1859—1936) — генерал-лейтенант артиллерии, военный учёный.
 Залюбовский, Григорий Антонович (1836—1898) — русский писатель и общественный деятель.
 Залюбовский, Илья Иванович (1929—2013) — советский учёный в области экспериментальной ядерной физики.
 Залюбовский Александр Викторович (1775—1810) — польский князь.